Raines bezeichnet:

 Raines (Fernsehserie), eine US-amerikanische Krimiserie seit dem Jahr 2007

Raines ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Raines (* 1969), US-amerikanische Mundharmonikaspielerin und Sängerin
 Cristina Raines (* 1952), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Ella Raines (1920–1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Franklin Raines (* 1949), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager
 John Raines (1840–1909), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Rita Raines (1930–2014), US-amerikanische Sängerin
 Ron Raines (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler und Musicaldarsteller
 Ronald T. Raines (* 1958), US-amerikanischer Biochemiker
 Steve Raines (1916–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Raines (1842–1924), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Tim Raines (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tim Raines, Jr. (* 1979), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:

 Rains (Begriffsklärung)
 Reines (Begriffsklärung)